Romulus může označovat:
 Romulus a Remus – jeden z bratrů, kteří podle pověsti založili město Řím
 Romulus Augustus – poslední císař západořímské říše sesazený roku 476
 Romulus a Ersilie – italská opera Josefa Myslivečka
 Romulus FC – anglický fotbalový klub
 Romulus (Star Trek) – fiktivní planteta v americkém sci-fi světě Star Treku